Club Arnau de Vilanova.
 Centre d'Actuació Valencianista.
 Comunitat Autònoma Valenciana.
 Candidatures Alternatives del Vallès.